De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Transsylvanië, waar men in december 1590 tien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1590
Geschiedenis van Transsylvanië